Промы́шленность:

 Промышленность — совокупность предприятий, занятых производством орудий труда, добычей сырья, материалов, топлива, производством энергии и т. д.
 «Промышленность» — журнал мануфактур и торговли, выходивший в Санкт-Петербурге с 1861 по 1863 год.

См. также 
 Индустрия (значения)